Kimberly (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Kimberly (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Kimberly (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Kimberly (voornaam), een meisjesnaam
 Kimberly, een film uit 1999 met Sean Astin
 Kimberly (district), district in Australië

 Kimberley (Noord-Kaap), plaats in Zuid-Afrika

Zie ook
Kimberley (doorverwijspagina)